Бранимир Јочић (Сомбор, 10. јула 1994) српски је фудбалер који наступа на позицији задњег везног.

Статистика

Клупска

Трофеји, награде и признања

Екипно 
Младост Нови Сад
 Прва лига Србије : 2021/22.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1994.
Спортисти из Сомбора
Српски фудбалери
Везни играчи у фудбалу
Фудбалери Спартака Суботице
Фудбалери Палића
Фудбалери Сенте
Фудбалери Рудара (Пљевља)
Фудбалери Младости Нови Сад
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије
Фудбалери Прве лиге Црне Горе